William Legge, I conte di Dartmouth – nobile inglese
 William Legge, II conte di Dartmouth – nobile e politico inglese
 William Legge, IV conte di Dartmouth – nobile inglese
 William Legge, V conte di Dartmouth – politico inglese
 William Legge, VI conte di Dartmouth – politico inglese
 William Legge, X conte di Dartmouth – politico e nobile britannico